Dulichiopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Diana R. Laubitz 1977. Dulichiopsis ingår i familjen Podoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Dulichiopsis